Der Rechtsschutzverein war oder ist ein gewerkschaftsähnlicher oder berufebezogener Zusammenschluss:
 Rechtsschutzverein für die bergmännische Bevölkerung des Oberbergamtsbezirks Bonn (1889–1896)
 Rechtsschutzverein für die bergmännische Bevölkerung des Oberbergamtsbezirks Dortmund (1889– )
 Dresdner Rechtsschutzverein für Frauen (1893– )
 Rechtsschutzverein Bayerischer Zahnärzte